

Toponyme 
 Miraumont est une commune située dans le département de la Somme, en France.
 Miraumont est un lieu-dit de la commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont dans le département des Vosges, en France.

Patronyme 
 Le major de Miraumont reçut le portrait de Libert de Pape ( de Parc), qui était de sa famille, à la suite de la suppression par Joseph II de cette abbaye.